Ле́сли Джо́нсон (, 22 марта 1912,  — 8 июня 1959, Фокскоут, ) — британский автогонщик.

Результаты в Формуле-1 

|-
!
! T.A.S.O.  Mathieson
! ERA E
! ERA  1,5 L6S
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на ERA
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Раллисты Великобритании
Пилоты чемпионата Европы по ралли